

Miejscowości na Ukrainie
 Mrozowice – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Mrozowice – wieś, obecnie  Mrożewice

Zobacz też 
 Morozowicze